Gysenberg heißen

 Gysenberg (Castroper Höhen), eine Anhöhe
 Gysenberg (Herne), ein Ortsteil und ehemalige Bauerschaft
 Gysenbergpark, ein Freizeitpark in Herne

Gysenberg ist der Familienname bzw. ein Namensteil von:

 Gysenberg (Adelsgeschlecht), ein westfälisches Adelsgeschlecht

 Friedrich Ludolph von Westerholt-Gysenberg (1804–1869), Begründer der Linie Westerholt-Arenfels
 Johann Heinrich von Gysenberg († 1717), Domkapitular und Domdekan in Speyer
 Wilhelm von und zu Westerholt und Gysenberg (1782–1852), deutscher Verwaltungsjurist und Landrat des Kreises Recklinghausen (1816–1829)
 Wilhelmine von und zu Westerholt-Gysenberg (1774–1852), Geliebte von Beethoven

Siehe auch:
 Giesenberg-Sodingen